Nahed (en ) est un prénom arabe

 Nahed Hattar (1960-2016), écrivain syrien ;
 Nahed Ojjeh (née en 1959), femme d'affaires, milliardaire et mécène de nationalité syrienne ;
 Nahed Taher, économiste saoudienne.

Prénom arabe